Jericoense – abitanti di Jericó (Boyacá)
Jericoense – abitanti di Jericó (Brasile)